Vedgrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vedgrundet (vid Padva, Raseborg), Nyland, 
 Vedgrundet (vid Dragsvik, Raseborg), Nyland, 
 Vedgrundet, Kyrkslätt, Nyland,

Se även
Vedgrund
Vedagrund
Vedagrundet
Vedagrunden

Robotskapade Finlandförgreningar